USS Essex (1799)
USS Essex (1856)
USS Essex (1876)
USS Essex (CV-9)
USS Essex (LHD-2)